Рубико́н:

 Рубикон — символ условной или реальной границы, последствия пересечения которой нельзя предсказать и предотвратить (переход Рубикона — принятие опасного и бесповоротного решения).

Топоним 
 Рубикон — небольшая река к северу от Римини, Италия.
 Рубикон — река в Чукотском автономном округе России.

В культуре 
 «Рубикон» — советский художественный фильм режиссёра Владимира Вайнштока, вышедший в 1930 году.
 «» — американский телесериал, выходивший на канале AMC в 2010 году.
 «Рубикон» — австрийский научно-фантастический фильм о космосе режиссёра Магдалены Лаурич, вышедший в 2022 году.

Спорт 
 «Рубикон» — украинский футбольный клуб из Киева.

См. также 
 «Рубрикон» — энциклопедический ресурс Рунета.
 Рубик
 Rubicon
 Rubiscookies